Sarkkinen ist der Familienname folgender Personen:

 Esco Sarkkinen (1918–1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Hanna Sarkkinen (* 1988), finnische Politikerin
 Kaija Mainio-Sarkkinen (1965–2016), finnische Weitspringerin
 Terttu Sarkkinen (* 1931), finnischer Speerwerfer
 Tuukka Sarkkinen (* 1999), finnischer Baseballspieler